Het ATP-toernooi van Hilversum 1993 (met de officiële naam  't Melkhuisje 1993) werd van 26 juli tot en met 1 augustus gespeeld. Er werd gespeeld op de gravelbanen van 't Melkhuisje in de Nederlandse stad Hilversum.

In de enkelspelfinale versloeg de Spanjaard Carlos Costa de Zweed Magnus Gustafsson. In de dubbelspelfinale was het Nederlandse duo Jacco Eltingh/Paul Haarhuis te sterk voor het Nederlands/Tsjechische koppel Hendrik Jan Davids/Libor Pimek.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Hilversum
ATP-toernooi van Hilversum